Heterotremata — клада крабів, статеві отвори яких у самиць розташовані на стернітах, а у самців — на ногах. Містить 68 родин у 28 надродинах.

Надродини 

 Aethroidea
 Bellioidea
 Bythograeoidea
 Calappoidea
 Cancroidea
 Carpilioidea
 Cheiragonoidea
 Corystoidea
 Dairoidea
 Dorippoidea
 Eriphioidea
 Gecarcinucoidea
 Goneplacoidea
 Hexapodoidea
 Leucosioidea
 Majoidea
 Orithyioidea
 Palicoidea
 Parthenopoidea
 Pilumnoidea
 Portunoidea
 Potamoidea
 Pseudothelphusoidea
 Pseudozioidea
 Retroplumoidea
 Trapezioidea
 Trichodactyloidea
 Xanthoidea

Література 

Краби
Heterotremata